Pelham Bay Park (park)
Pelham Bay Park (metrostation)